344 км, 344-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога (Хабаровский край). Код 960033
 344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 844326
 344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 185813
 344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 207321
 344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 067354
 344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 770245
 344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ивановская область). Код 316340
 344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 296556
 344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Волгоградская область). Код 607024

344 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 743642